Айвен Джонсон (; родился 10 апреля 1984 года в Сан-Антонио, Техас) — американский баскетболист.

Карьера 
Джонсон начал свою карьеру в Д-Лиге, будучи незадрафтованным игроком. Отыграв в ней один сезон, он перебрался в Южную Корею, где провёл два года. Покинул Южную Корею Джонсон со скандалом, показав средний палец судье в финальном матче чемпионата, позже повторив свою выходку в серии с «Бостон Селтикс». Сезон 2011/2012 провёл в своем первом клубе НБА «Атланта Хокс» набирая в среднем 6,4 очка и 4,1 подбора за игру. 18 сентября 2012 подписал новое соглашение с клубом.

В новой лиге BIG3, стартовавшей летом 2017 года, стал выступать за команду «Ghost Ballers».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания 

Баскетболисты США
Игроки «Орегон Дакс» (баскетбол)
Игроки «Анахайм Арсенал»
Игроки «Рио-Гранде Вэллей Вайперс»
Игроки «Эри Бэйхокс» (2008-2017)
Игроки «Касикес де Умакао»
Игроки «Циндао Даблстар»
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Чжэцзян Голден Буллз»
Игроки «Техас Лэджендс»